Bühnenhaus steht für

 Teil des Theatergebäudes, in dem sich Bühne befindet
 Städtisches Bühnenhaus Wesel, Theater in Wesel
 Bühnenhaus Gummersbach, Theater in Gummersbach

Siehe auch:
 Theaterhaus